est un genre éteint de grands ptérosaures ptérodactyloïdes, à très courte queue, de la famille des cténochasmatidés. Il a été découvert dans le Crétacé inférieur du nord-est de la Chine.

Il provient de la formation géologique d'Yixian dans un niveau d'âge Aptien de la province chinoise du Liaoning près de la ville de Beipiao. Il appartient au biote de Jehol.

Une seule espèce est rattachée au genre : Feilongus youngi, décrite en 2005 par Wang Xiaolin, Alexander Kellner, Zhou Zhonge et Diogenes de Almeida Campos.

Étymologie 

Le nom de genre Feilongus signifie « dragon volant » en chinois. Le nom d'espèce youngi honore le célèbre paléontologue chinois Yang Zhongjian, surnommé C. C. Young.

Découverte 
Feilongus youngi est connu par son spécimen holotype, répertorié IVPP V-12539. Il se compose d'un crâne avec sa mandibule, très écrasés, appartenant à un individu subadulte.

En 2014, un second spécimen, DNMHM D3068, découvert également près de Beipiao a été attribué à Feilongus sp. Il provient de la formation de Jiufotang, un peu plus récente que la formation d'Yixian, mais toujours d'âge Aptien. Il s'agit d'un crâne avec sa mandibule et quatre vertèbres cervicales, appartenant à un subadulte ou, malgré sa taille inférieure, à un adulte.

Description 
Il s'agit d'un grand ptérosaure dont l'envergure est estimée à .

Il est caractérisé par :
 le crâne de l'holotype mesure environ  de long, il est particulièrement allongé avec sa partie supérieure légèrement concave ;
 la présence de deux crêtes osseuses sur son crâne, une allongée et basse sur le milieu du museau et l'autre à l'arrière du crâne, projetée en arrière ; 
 les mâchoires montrent une malocclusion dentaire prononcée qui fait que la mâchoire supérieure dépasse en surplomb la mandibule d'environ  soit de 10% de sa longueur ;
 76 dents, longues, en forme d'aiguilles recourbées, 18 paires dans la mâchoire supérieure, 19 dans la mandibule, confinées au tiers antérieur des mâchoires.

Cependant le second spécimen Feilongus sp. montrent des différences notables :
 absence  du surplomb de la mâchoire supérieure ;
 présence de dents postérieures un peu plus petites que celles de l'avant ;
 présence d'un total de 78 dents ;
 vertèbres cervicales plus allongées avec un rapport longueur/largeur supérieur à 5.

Classification 
La position phylogénétique de Feilongus a beaucoup varié depuis sa description.

Pour ses inventeurs il s'agirait d'un cténochasmatoïdes de la famille des Gallodactylidae proche des genres Gallodactylus et Cycnorhamphus.
Un an plus tard, Lü Junchang et Ji Q. le considèrent comme un Ornithocheiroidea proche des Anhangueridae.
En 2006 également, Lü Junchang et ses collègues le placent dans la nouvelle famille des Boreopteridae avec le genre type Boreopterus.
En 2012, lors de la description du genre Moganopterus, Lü Junchang et ses collègues le positionnent toujours comme un Ornithocheiroidea de la famille des Boreopteridae, mais plus précisément dans la sous-famille des Moganopterinae, un nouveau petit clade où il est en groupe frère avec le seul genre Moganopterus.

L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, modifie complémentent la phylogénie de Feilongus qui est placé parmi les Ctenochasmatoidea, et attribué à la famille des cténochasmatidés et à la sous-famille des gnathosaurinés, mais toujours en groupe frère du genre Feilongus, comme le montre leur cladogramme ci-dessous. Cette hypothèse est confirmée par une vaste analyse phylogénétique conduite en 2018 par N. R. Longrich, D. M. Martill et B. Andres qui remodifie simplement le nom de la sous-famille abritant Feilongus et Moganopterus en Moganopterinae :

Voir aussi 
 Moganopterus
 biote de Jehol

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 

Pterodactyloidea
Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Tétrapode du Crétacé inférieur
Animal du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2005
Paléontologie en Chine